Le terme ville rouge peut désigner différents types de villes :
Ville rouge (archéologie), possédant un patrimoine archéologique propre à justifier cette appellation.
Ville rouge (architecture), ville aux teintes rougeâtres, notamment par l'utilisation de briques rouges ou d'argile.
 Une ville ayant un passé révolutionnaire ou une orientation politique nettement marquée à gauche. Certaines d'entre elles forment encore ou ont formé la ceinture rouge, villes entourant Paris et peuplées majoritairement par la classe ouvrière.
La ville rouge, surnom de plusieurs villes, dont Le Mans, Limoges, Albi, Bologne, Timimoun, Marrakech.